RAD kan stå för flera saker:

Royal Academy of Dance, en tongivande brittisk dansskola
Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger, en intresseorganisation för dramapedagoger
Reichsarbeitsdienst, en nazi-tysk organisation för oragnisering av tjänsteplikt.

Se även 
Rad